Pearl Harbor (también Pearl Harbour) puede referirse:

Pearl Harbor, puerto en la isla de Hawái;
Ataque a Pearl Harbor;
Pearl Harbor, una película dirigida por Michael Bay;
Pearl Harbor, un documental de Grandes batallas de la historia;
Pearl Harbour, un actor.